Но́ксвилл () — город в штате Теннесси США.

Третий по количеству жителей и пятый по площади город штата; первая столица штата (до 1817 года). Город был основан в 1786 году и назван в честь Генри Нокса, военного министра в кабинете Джорджа Вашингтона. С 1797 по 1815 год Ноксвилл был столицей штата Теннесси. В 1982 году в городе состоялась Всемирная выставка.

В городе расположены крупнейший студгородок (основной кампус) Теннессийского университета и штаб-квартира компании Pilot Flying J, владеющей сетью трак-стопов в США и Канаде.

История 
Город был основан в 1786 году. Вплоть до начала 19 века город был относительно изолирован. С 1855 года здесь проходит железная дорога.

В 1982 году в городе проходила Всемирная выставка.

В ноябре 2007 года в городе было совершенно громкое убийство Шеннон Кристиан и Кристофера Ньюсома.

Население 
 Белые — 132 641 чел. (74.2 %)
 Афроамериканцы — 30 257 чел. (16.9 %)
 Латиноамериканцы — 8 206 чел. (4.6 %)
 Такие, что относят себя к двум или более рас — 3 886 чел. (2.2 %)
 Азиаты — 2 875 человек. (1.6 %)
 Американские индейцы — 496 чел. (0.3 %)
 Другие — 315 чел. (0.2 %)
 Гавайцы и островитяне Тихого Океана — 198 чел. (0.1 %)

Примечания

Ссылки 
 туристический сайт
 Knoxnews газета города

Города Теннесси
 
Города, названные в честь людей
Университетские города США